Pisseloup (Haute-Marne)
Pisseloup (Haute-Saône)
Col de Pisseloup

Michel Jouslin de Pisseloup de Noray, général français.